Cuba — país das Caraíbas

Estados Unidos 
Cuba (Alabama) — cidade
Cuba (Illinois) — cidade
Cuba (Kansas) — cidade
Cuba (Missouri) — cidade
Cuba (Novo México) — vila
Cuba City — cidade do Wisconsin

Portugal 
Cuba (Portugal) — município
Cuba (freguesia)

Outros usos 
La Cuba — município de Aragão, Espanha
Barril — recipiente utilizado normalmente para líquidos, em especial para vinhos, também chamado "cuba"

Ver também 
Cuba Libre — coquetel alcoólico de refrigerante e rum
Quba — raion (município) do Azerbaijão 

Desambiguações de topônimos